Молодёжная сборная Израиля по хоккею с шайбой — команда, представляющая Израиль на международных соревнованиях по хоккею. Управляется и контролируется федерацией хоккея Израиля, которая является членом ИИХФ с 1991 года.

История 
Впервые на международной арене молодёжная сборная Израиля выступила в группе D чемпионата мира 1997 года.
Первую игру команда провела против сборной Эстонии и проиграла со счётом 3:12.
На том турнире израильтяне заняли 5-е место. На чемпионате мира среди молодёжных команд 2016 года хоккеисты сборной Израиля одержали свою самую крупную победу, со счётом 17:0 они выиграли у спортсменов ЮАР.

Главные тренеры сборной Израиля 
 1997 Сергей Матин
 2016 — 2018  Дерек Айслер
 2019  Роберт Холик

Сборная Израиля среди молодёжных команд на чемпионатах мира по хоккею с шайбой 

 1. 5-е место в группе D чемпионата мира по хоккею 1997 года
 2. 4-е место в третьем дивизионе чемпионата мира по хоккею 2016 года
 3. 5-е место в третьем дивизионе чемпионата мира по хоккею 2017 года
 4. 1-е место в третьем дивизионе чемпионата мира по хоккею 2018 года
 5. 5-е место во втором дивизионе чемпионата мира по хоккею 2019 года

Результаты игр молодёжной сборной Израиля по хоккею против сборных других стран

Состав молодёжной сборной Израиля на ЧМ 2019 года 
Сборная Израиля заявила на турнир 18 полевых игроков и 2-х вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 18 лет
 Рост: 177 см
 Вес: 73 кг

По данным: IIHF.COM и Eliteprospects.com

Состав молодёжной сборной Израиля на ЧМ 2018 года 
Сборная Израиля заявила на турнир 17 полевых игроков и 2-х вратарей.

Средние показатели команды:
 Возраст: 18 лет
 Рост: 177 см
 Вес: 73 кг

По данным: IIHF.com и Eliteprospects.com

См. также

Ссылки 
 
 
 

Сборные Израиля по хоккею с шайбой
Хоккей с шайбой в Израиле
Появились в 1997 году
1997 год в Израиле
Появились в 1990-е годы в Израиле
Появились в 1997 году в Израиле